Tsoúka kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Gílofos, ort, Västra Makedonien, Nomós Grevenón, 
 Tsoúka (ort), Grekiska fastlandet, Fthiotis, 

Robotskapade Greklandförgreningar